Будде () — немецкая фамилия.

Известные носители 
 Будде, Александр Эммануилович (1833—1915) — генерал от артиллерии, герой русско-турецкой войны 1877—1878 годов.
 Будде, Борис Евгеньевич (1889 — после 1930) — экономист, профессор на кафедре финансового права Томского университета.
 Будде, Виктор Эммануилович (1836—1903) — генерал от инфантерии, участник русско-турецкой войны 1877—1878 годов.
 Будде, Герман фон (; 1851—1906) — немецкий политик, министр публичных работ Пруссии.
 Будде, Евгений Фёдорович (1859—1931) — российский филолог-славист, языковед.
 Будде, Иоганн Франц (1667—1729) — немецкий философ и лютеранский теолог.
 Будде, Карл Фердинанд Рейнхард (;  1850—1935) — протестантский богослов, профессор университетов Страсбурга и Марбурга.

Примечания